Veneția este un nume propriu, care se poate referi la

Italia 

 Veneția (oraș), un oraș din nord-estul Italiei
 Veneția (republică), un stat oligarhic care a existat timp de peste un mileniu (697 – 1797)

România 

 Veneția de Jos, o localitate din județul Brașov
 Veneția de Sus, o localitate din județul Brașov

Poezii
 Veneția, o poezie de Mihai Eminescu

Vezi și 

 Venice (dezambiguizare)

Nume proprii